Golombek:
 Harry Golombek
 (6456) Golombek